Campeonato Acriano 2011 var 2011 års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten Acre i Brasilien. Mästerskapet vanns av Rio Branco.

Tabell

Slutspel
Rio Branco mästare.

Fotbollstävlingar i Brasilien